Dejan Ljubičić (né en 1988), footballeur autrichien.
 Ivan Ljubičić (né en 1979), joueur de tennis croate.
 Jana Ljubičić (née en 1978), femme politique serbe.
 Krešo Ljubičić (né en 1988), footballeur croate.
 Marin Ljubičić (né en 2002), footballeur croate.
 Paško Ljubičić (né en 1965), ancien membre de la police militaire du Conseil de défense croate.
 Robert Ljubičić (né en 1997), footballeur autrichien.

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate